Loja è il toponimo di alcune località:

 Loja (Spagna) – un comune spagnolo della provincia di Grenada
 Loja (Ecuador) – una città dell'Ecuador situata nella provincia omonima
 Provincia di Loja – una provincia dell'Ecuador